Amílcar (en llatí Hamilcar, en grec antic Ἀμίλχαρ) va ser un militar cartaginès que governava les possessions del seu país a Sicília quan va pujar al poder Agàtocles de Siracusa.

L'any 319 aC Agàtocles va ser condemnat a l'exili i va pujar al poder Sosístrat. La sort va canviar alguns cops i finalment Agàtocles es va fer amb els serveis d'un exèrcit mercenari de siracusans i cartaginesos que va reunir a Morgàntia. Amb aquest exèrcit va fer la guerra a Siracusa a partir de l'any 317 aC.

Amílcar va donar primer suport a Sosístrat però finalment es va aliar amb Agàtocles, i amb la seva ajuda el tirà va recuperar Siracusa o es va fer nomenar estrategos. Després Amílcar, que sembla que contava amb l'agraïment i el suport del nou tirà, va fer de mediador entre Agàtocles d'una part, i Agrigent, Gela i Messene que havien iniciat la guerra contra Siracusa.

Justí diu que el suport donat a Agàtocles no va agradar a Cartago, que el va substituir en el comandament, però va morir de mort natural cap a l'any 312 aC abans de l'arribada del seu substitut Amílcar fill de Giscó.

Referències 

Cartaginesos